El nombre común hormiguero cantarín puede referirse a:

 hormiguero cantarín: el nombre común del ave Hypocnemis cantator de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología y en Venezuela.

 hormiguero cantarín: el nombre común del ave Hypocnemis flavescens en Colombia.